Milheirós peut désigner :
au Portugal :
Milheirós, paroisse civile de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Milheirós de Poiares, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.